Tokyo Tower est le nom anglais de la Tour de Tōkyō.
 Tokyo Tower est un film japonais sorti en 2005.